Pınarbaşı ist ein türkischer Ortsname:

 Pınarbaşı (Izmir), Stadt in der Provinz Izmir
 Pınarbaşı (Kastamonu), Stadt und Landkreis in der Provinz Kastamonu
 Pınarbaşı (Karaman), Ort in der Provinz Karaman
 Pınarbaşı (Kayseri), Stadt und Landkreis in der Provinz Kayseri
 Pınarbaşı (Konya), Ort in der Provinz Konya
 Pınarbaşı (Zypern), Dorf in Nordzypern
 Pınarbaşı (Mersin), Dorf bei Erdemli in der Provinz Mersin
 Pınarbaşı (Fundplatz), archäologischer Fundplatz in der Provinz Konya
 Pınarbaşı (Bor), archäologischer Fundplatz in der Provinz Niğde